Ел Полворин има више значења:

 Ел Полворин, Мирадор ТВ Астека (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Полворин, Ранчо Сан Хосе (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Полворин (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Полворин (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Полворин (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Полворин (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Полворин (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Полворин (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Полворин (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Полворин (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Полворин (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Полворин (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Полворин (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Полворин (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Полворин (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Полворин (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Полворин (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Полворин (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Полворин (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Полворин (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Полворин (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Полворин (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Полворин (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Полворин (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Полворин (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Полворин (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Полворин (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Полворин (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Полворин (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Полворин (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Полворин (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Полворин (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Полворин, Кампо ел Тиро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Полворин (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Полворин (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Полворин, Потрериљос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Полворин (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Полворин (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Полворин (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Полворин (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Полворин (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Полворин (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Полворин (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Полворин (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Полворин (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику